Quartet (1948), een film van Ken Annakin, Arthur Crabtree, Harold French en Ralph Smart
Quartet (1981), een film van James Ivory
Quartet (2012), een film van Dustin Hoffman
Quartet (videospel), een videospel van Sega

Zie ook 
 Kwartet